Austria:
 Pasching – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Linz-Land

Osoby:
 Martin Pasching – austriacki muzyk

Inne:
 ASKÖ Pasching – austriacki klub piłkarski
 FC Pasching – austriacki klub piłkarski